Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale František Pála 6-0, 6-0, 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1972